Габба́с Жума́тович Жума́тов (20 сентября 1918 — 14 июня 2018) — профессор Казахского национального университета, общественный деятель Казахской ССР и Республики Казахстан, один из участников обороны Брестской крепости в годы Великой Отечественной войны.

Биография

Семья 
Родился 20 сентября 1918 года в селе Баянаул Павлодарской области, в многодетной семье (8 детей) сельского учителя Жумата Доскараева. Происходит из подрода айдабол рода суюндык племени аргын.

Отец Габбаса, Жумат Доскараев, получил диплом о высшем образовании в возрасте 50 лет, с окончанием Среднеазиатского университета в Ташкенте. Позже отец занимался преподавательской деятельностью в высших учебных заведениях, работал заведующим отдела Академии наук Казахской ССР, в Институте языкознания АН КазССР.

Самый старший брат Габбаса, Аубакир Жуматов, окончил Сельскохозяйственную академию имени Тимирязева и был ректором Казахского сельскохозяйственного института в период с 1943 по 1959 годы. Другой старший брат Габбаса, Жуматов Хамза Жуматович, окончил Алма-Атинский медицинский институт, стал вирусологом-эпидемиологом, с 1967 года — академик Академии наук Казахской ССР. Младший брат Габбаса, Сапар Жуматов, окончил МГИМО и был советником первого класса в Министерстве иностранных дел СССР. Продолжительное время работал во Франции и Швейцарии. Был членом международной комиссии при ЮНЕСКО.

Довоенная пора 
По окончании Габбасом неполной средней школы в Павлодаре, семья Жуматовых переехала в Алма-Ату, где в 1937 году Габбас окончил техникум связи. По распределению работал техником на радиостанции в селе Большая Михайловка (ныне пригород Караганды). После двух лет работы поступил на обучение в геологоразведочный факультет Горно-металлургического института (ныне КазНТУ). После первого семестра обучения в конце 1939 года, Жуматова призвали на срочную службу в Красную армию.

В связи с острой нехваткой призывников со средним образованием, Жуматова назначили на должность командира отделения связи 2-й артиллерийской батареи 3-го дивизиона 204-го гаубичного артиллерийского полка 6-й стрелковой дивизии. Данное соединение дислоцировалось в районе Брестской крепости.

Война 
22 июня 1941 года у младшего сержанта Жуматова истекала срочная служба (призванные из ВУЗов в тот период служили полтора года), и он подлежал демобилизации. С первых часов нападения Германии на СССР, Жуматов принял участие в обороне Брестской крепости. После нескольких дней обороны крепости, начальник штаба 204-го гаубичного артиллерийского полка Лукьянчиков Иван сумел организовать отступление и вывести большую группу военнослужащих вместе с Жуматовым из окружения, к линии фронта в районе Гомеля. Во вновь сформированной артиллерийской части из числа военнообязанных местных жителей, Жуматов был назначен командиром взвода управления батареи 76-мм пушек. Через некоторое время Жуматова перевели на службу в 573-й пушечный артиллерийский полк Резерва главного командования, который участвовал в обороне Москвы на направлении Можайска. В составе данного полка Жуматов участвовал в параде войск на Красной площади 7 ноября 1941 года.

За участие в битве за Москву награждён медалью «За отвагу».

В декабре 1942 года Жуматова отправили на обучение в Днепропетровское артиллерийское училище, эвакуированное в Томск. Летом 1943 года по окончании училища лейтенант Жуматов был назначен командиром огневого взвода в 150-й гвардейский истребительно-противотанковый полк 5-го гвардейского Донского казачьего Краснознаменного кавалерийского корпуса.

В составе 5-го корпуса Жуматов участвовал в боевых действиях в Украине, Молдавии, Румынии, Югославии, Венгрии. Был ранен под Будапештом. К окончанию боевых действий получил звание старшего лейтенанта и назначен на должность командира батареи. С военной службы Жуматов был уволен в 1946 году.

Послевоенный период 
После увольнения с военной службы Жуматов поступил на обучение на исторический факультет Казахского государственного университета (ныне Казахский национальный университет), который закончил с красным дипломом. Оставшись в университете на аспирантуре кафедры марксизма-ленинизма, в 1953 году он приступил к преподавательской работе, со временем защитив звание доцента, а после и профессора. Специализировался на преподавании истории КПСС. Был членом учёного совета университета.

Основным направлением научной деятельности была проблематика исторических преобразований в Казахстане.

Будучи внештатным лектором Центрального комитета Коммунистической партии Казахской ССР и Алматинского областного комитета КПСС, Жуматов объездил с лекциями практически весь Казахстан.

В 1979 году Президиум Верховного совета Казахской ССР присудил Жуматову Габбасу почётное звание «Заслуженный деятель высшей школы Казахстана».

С 1984 года возглавлял Общество ветеранов труда и Великой Отечественной войны КазГУ. Также являлся членом президиума Общества ветеранов труда и Великой Отечественной войны Калининского района (ныне Бостандыкский район) города Алма-Ата. За активную общественную деятельность он в разные годы был удостоен почетных дипломов и грамот Всесоюзного комитета ветеранов войны. Более 10 лет он возглавлял идеологическую комиссию Алматинского городского Совета ветеранов войны, был членом Центрального Совета Республики по делам ветеранов войны.

В период с 1960 по 1990 год Жуматов неоднократно выезжал с лекциями о Второй мировой войне во Францию, Болгарию, Югославию, Венгрию, Италию и ряд других государств. Участвовал в конференциях с бывшими участниками Сопротивления во Франции.

14 июня 2018 года, не дожив 3 месяца до своего столетия, Жуматов Габбас скончался в Алма-Ате. Был похоронен 15 июня с воинским почестями на Кенсайском кладбище.

Таким образом, до 14 июня 2018 года, Жуматов Габбас был самым последним из живых защитников Брестской крепости.

Семья 
Супруга — Макашева Раиса (Рапия) Каримовна. Доктор медицинских наук. Профессор. Скончалась в 1991 году.

Дочь Гульнар — доктор медицинских наук. Дочь Майра и сын Жайнар — кандидаты медицинских наук.

Награды 
Жуматов Габбас неоднократно награждался орденами и медалями СССР и Республики Казахстан, среди которых были следующие:
 Орден Отечественной войны I степени (1944)
 Орден Отечественной войны I степени (1985)
 Орден Отечественной войны II степени
 Орден Красной Звезды (1944)
 Орден Достык II степени
 Орден Курмет
 Медаль «За отвагу» (1942)
 Медаль «За оборону Москвы»
 Медаль «За взятие Будапешта»
 Медаль «В память 850-летия Москвы»
 и другие юбилейные медали.
Из негосударственных наград Габбас Жуматов имеются:
 Орден Сталина
 Наградной крест «За заслуги перед казачеством России» IV степени
 Юбилейная медаль к 100-летию Бауржан Момышулы

Источники

Примечания

Ссылки 
 Документальный фильм о Габбасе Жуматове. На портале YouTube.
 Документальный фильм «Поколение Победителей». Рассказ Жуматова Габбаса 6:59 — 11:12. На портале YouTube.
 

Выпускники Казахского национального университета имени аль-Фараби
Преподаватели Казахского национального университета имени аль-Фараби
Члены КПСС
Участники обороны Брестской крепости
Артиллеристы Великой Отечественной войны
Общественные деятели Казахстана
Участники парада на Красной площади 7 ноября 1941 года
Похороненные на Кенсайском кладбище
Долгожители Казахстана